Мадисонвилл () — название нескольких городов в США:

  — в Кентукки.
  — в Луизиане.
  — в Теннесси.
 Мадисонвилл — в Техасе.

См. также 
 Мадисон